Flohe oder Flohé ist der Familienname folgender Personen:

 Heinz Flohe (1948–2013), deutscher Fußballspieler
 Yannick Flohé (* 1999), deutscher Sportkletterer